NWD steht für:
 Nationaler Widerstand Dresden, Ableger des rechtsextremen Netzwerks – siehe auch Rainer Sonntag
 New World Development, chinesischer Mischkonzern
 Nordwest-Dienstleistung GmbH, siehe Bünting-Gruppe#Nordwest-Dienstleistung GmbH (NWD)
 Northwestern Division des United States Army Corps of Engineers

Abkürzung